Abashiri (stad) - stad in Japan
 Abashiri (subprefectuur) - subprefectuur rond bovenstaande stad
 Station Abashiri - station in bovenstaande stad